|-
| 119701 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119702 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119703 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119704 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119705 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119706 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119707 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119708 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119709 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119710 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119711 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119712 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119713 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119714 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119715 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119716 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119717 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119718 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119719 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119720 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119721 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119722 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119723 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119724 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119725 - ||  || 7 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119726 - ||  || 7 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119727 - ||  || 7 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119728 - ||  || 9 decembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119729 - ||  || 10 decembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 119730 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119731 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119732 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119733 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119734 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119735 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119736 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119737 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119738 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119739 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119740 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119741 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119742 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119743 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119744 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119745 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119746 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119747 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119748 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119749 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119750 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119751 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119752 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119753 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119754 - ||  || 17 decembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119755 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119756 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119757 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119758 - ||  || 19 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119759 - ||  || 18 decembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119760 - ||  || 19 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119761 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119762 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119763 - ||  || 20 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119764 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119765 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119766 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119767 - ||  || 18 decembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 119768 - ||  || 22 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119769 - ||  || 22 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119770 - ||  || 22 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119771 - ||  || 19 decembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119772 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Ōizumi || T. Kobayashi
|-
| 119773 - ||  || 11 ianuarie 2002 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 119774 - ||  || 7 ianuarie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119775 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119776 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119777 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119778 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119779 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119780 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119781 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119782 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119783 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119784 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119785 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119786 - ||  || 11 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119787 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119788 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119789 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119790 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119791 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119792 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119793 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119794 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119795 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119796 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119797 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119798 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119799 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119800 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-